ШВСМ может означать:
 ШВСМ — Школа высшего спортивного мастерства
 РШВСМ — республиканская школа высшего спортивного мастерства
 СШВСМ — специализированная школа высшего спортивного мастерства
 ЭШВСМ — экспериментальная школа высшего спортивного мастерства

 Названия спортивных клубов

Футбол 
 ШВСМ — название эстонского футбольного клуба «Спорт» из Таллинна в 1983−1984 годах
 ШВСМ — название российского футбольного клуба «Якутия» из Якутска в 2010 году (в 2008−2009 — «Факел-ШВСМ»)
 ШВСМ-1 — советский футбольный клуб из Ленинграда, представлявший Государственный институт физической культуры им. П.Ф.Лесгафта.
 ШВСМ-2 — советский футбольный клуб из Ленинграда (см. раздел ШВСМ-1#ШВСМ-2)
 «ШВСМ-Инкарас» — название литовского футбольного клуба «Инкарас» из Каунаса в 1989 году
 ШВСМ‑СКА — название советского футбольного клуба СКА из Куйбышева в 1989 году
 «Пардаугава»/РШВСМ — название латвийского футбольного клуба «Пардаугава» из Риги в 1990—1991 годах
 РШВСМ — казахстанский футбольный клуб из Алма-Аты
 «» — белорусский футбольный клуб из Минска, представлявший Белорусский государственный университет физической культуры (в 1990—1992 — СКИФ-РШВСМ, в 1992—1995, 1995—1999 — АФВиС-РШВСМ).
 РШВСМ-РАФ — название латвийского футбольного клуба «Университате» из Риги в 1988−1989 годах (в этот период представлял город Елгава)
 «Тигина-РШВСМ» — название молдавского футбольного клуба «Тигина» из города Бендеры в 1989 году
 СКА-РШВСМ — название советского футбольного клуба «Свердловец» в 1973−1989 годах (в этот период представлял Ташкентскую область, в 1989 году представлял город Ангрен)
 СК ЭШВСМ — название российского футбольного клуба ФШМ из Москвы в 1987−1989 годах

 «СШВСМ-Барыс» — казахстанский женский футбольный клуб из Алма-Аты (в 2010 — ФК СШВСМ, в 2011−2014 — «СШВСМ-Кайрат»)
 «ШВСМ Измайлово» — название российского женского футбольного клуба «ЦСП Измайлово» из Москвы в 2007−2012 годах

Баскетбол 
 РТИ-РШВСМ — название белорусского баскетбольного клуба РТИ из Минска в 1995−1997 годах

Хоккей 
 ШВСМ Гродно — название белорусского хоккейного клуба «Неман» из Гродно в 1986−1988 годах (в 1989−1991 годах — ШВСМ «Прогресс»)
  — советский хоккейный клуб из Киева (в 1992−1995 годах назывался ШВСМ «Сокол»)
 СКИФ ШВСМ Минск — советский хоккейный клуб из Минска в 1987−1988 годах (в 1989 году объединился с «ШВСМ Гродно» — в ШВСМ «Прогресс»)
 ШВСМ Москва — советский хоккейный клуб из Москвы в 1988 году
 ШВСМ Рига — советский хоккейный клуб из Риги в 1986−1988 годах (в 1989−1991 годах — РШВСМ «Энерго»)
 ШВСМ Усть-Каменогорск — казахстанский хоккейный клуб из Усть-Каменогорска (в 1991-1993 годах ШВСМ «Таврия»)
 ШВСМ Ярославль — название российского хоккейного клуба «Яринтерком» из Ярославля в 1988−1991 годах

См. также